Bassano ist die Bezeichnung mehrerer

Personen:

Die italienische Malerfamilie Bassano des 15. bis 16. Jahrhunderts, dazu zählten:
 Francesco Bassano der Ältere (um 1475–1539), italienischer Maler
 Francesco Bassano der Jüngere (1549–1592), italienischer Maler
 Gerolamo Bassano (1566–1621)
 Giambattista Bassano (1553–1613)
 Jacopo Bassano (1515–1592), italienischer Maler
 Leandro Bassano (1557–1622), italienischer Maler und einer der vier Söhne von Jacopo Bassano

Die italienische Musikerfamilie Bassano des 15. bis 16. Jahrhunderts, dazu zählten:

 Giovanni Bassano (um 1558–1617), italienischer Musiker und Komponist
 Jeronimo Bassano (15./16. Jahrhundert), italienischer Musiker und Instrumentenbauer
 für weitere Mitglieder siehe Bassano (Musikerfamilie)

andere Personen mit dem Namen oder Namensteil Bassano:

 Heinrich Schlik zu Bassano und Weißkirchen (1580–1650), österreichischer Feldmarschall und Hofkriegsratspräsident
 Louisa Bassano (1818–1908) britische Opernsängerin
 Napoléon Joseph Hugues Maret, duc de Bassano (1803–1898), französischer Politiker und Diplomat

Orte:

in Italien:
 Bassano Bresciano, Gemeinde in der Provinz Brescia
 Bassano del Grappa, Gemeinde in der Provinz Vicenza
 Bassano in Teverina, Gemeinde in der Provinz Viterbo
 Bassano Romano, Gemeinde in der Provinz Viterbo
in Kanada:
 Bassano (Alberta), Ort in Kanada

Himmelskörper:
 (6460) Bassano, Asteroid des Hauptgürtels

siehe auch
 Bassiano, Gemeinde in der Provinz Latina